Баргузи́нский райо́н () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Бурятия Российской Федерации.

Административный центр — село Баргузин.

География 
Баргузинский район, приравненный к районам Крайнего Севера, граничит на севере с Северо-Байкальским и Курумканским, на востоке — с Баунтовским, на юге — с Прибайкальским районами республики. На западе, по акватории озера Байкал, район граничит с Иркутской областью.

Территория района располагается в бассейне нижнего течения реки Баргузин. Восточная часть района находится в пределах Баргузинской долины, которая простирается между Икатским и Баргузинским хребтами с северо-востока на юго-запад и является одной из наиболее крупных межгорных котловин северо-востока Бурятии. Абсолютная высота днища котловины колеблется от 500 до 700 м, тогда как высота окружающих горных хребтов достигает 2000—2700 м над уровнем моря. Баргузинская долина лежит в горно-таёжной зоне, а её средняя часть представляет собой остров степных и лесостепных ландшафтов, расположенных в замкнутой межгорной котловине среди горно-таёжных пространств.

В пойменных участках и на террасах реки Баргузин и её притоков характерно мозаичное чередование луговых степей, лесостепей и заболоченных пространств. Лесная растительность преобладает в предгорных участках и на склонах гор (до 1100—1300 м высоты). Леса богаты ягодами, грибами, орехами.

Западная часть района примыкает к озеру Байкал. Северо-запад, включая полуостров Святой Нос и Ушканьи острова, находятся в пределах Забайкальского национального парка.

Расстояние от районного центра, села Баргузин, до столицы республики, города Улан-Удэ – 315 км.

Климат 
Климат района резко континентальный с большим числом солнечных дней в году и с большими амплитудами колебаний годовой и суточной температуры. Средняя температура января составляет -40 °C, июля +25 °C. Во второй половине августа ранние осенние заморозки. Основное количество осадков приходится на июль-сентябрь. Самыми дождливыми являются июль-август – 50-60% годового количества осадков. В мае, июне характерны весенние и раннелетние засухи.

Среднегодовая температура составляет 4,2 °C, зимой до -45 °C, летом +32 °C.

История 
Баргузинский аймак Бурят-Монгольской АССР образован 12 декабря 1923 года.

12 декабря 1940 года из Баргузинского аймака в новый Прибайкальский аймак были переданы рабочий посёлок Усть-Баргузин и 1 сельсовет. 3 августа 1944 года 5 сельсоветов Баргузинского района были переданы в новый Курумканский аймак.

23 ноября 1959 года упразднён Курумканский аймак с передачей его территории в состав Баргузинского аймака.

7 августа 1967 года населённые пункты Давша и Сосновка переданы из Баргузинского аймака в Северо-Байкальский аймак.

11 декабря 1970 года из состава Баргузинского аймака выделен Курумканский аймак.

В октябре 1977 года Баргузинский аймак Бурятской АССР переименован в Баргузинский район.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 21,84 тыс. чел.
 2035 — 21,41 тыс. чел.

 Урбанизация
В городских условиях (посёлок Усть-Баргузин) проживают   % населения района.

 Национальный состав
Состав и структура населения по национальному признаку: русские — 73,8 %, буряты — 23,4 %, другие — 2,8 %. В структуре населения преобладают женщины 52,8 %, мужчин — 47,3 %. Удельный вес населения моложе трудоспособного возраста в общей численности населения занимает 29,1 %; населения трудоспособного возраста — 56,4 %; населения старше трудоспособного возраста — 14,5 %.

Территориальное устройство 
Баргузинский район разделён на следующие административно-территориальные единицы: 1 посёлок городского типа (с подчинёнными ему населёнными пунктами), 6 сельсоветов и 3 сомона. 

Муниципальный район включает 10 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 9 сельских поселений. Последние соответствуют сельсоветам и сомонам.

Населённые пункты 
В Баргузинском районе 34 населённых пункта.

Туризм 

Баргузинский район является одним из самых красивых и привлекательных мест прибытия туристов в Республике Бурятия. Это обусловлено тем, что на территории района представлены разнообразные природные ландшафты. Величественные горы Баргузинского и Икатского хребтов, долина реки Баргузин,густой таежный лес и берег священного озера Байкал. Самыми популярными среди туристов являются:
Село Максимиха с песчаными пляжами и почти самой теплой водой в летнее время;
 Поселок Усть-Баргузин место впадения реки Баргузин в озеро Байкал;
 Сувинский замок — гряда скальных останцев, напоминающих крепость с башнями. Это место расположено за Большим Алгинским озером, близ села Суво;
 Дуган у скалы с ликом танцующей богини Янжимы у Ярикты;
 Забайкальский национальный парк — заливы на Байкале — Чивыркуйский и Баргузинский, Чивыркуйский перешеек, часть Баргузинского хребта. Здесь есть две плавучие гостиницы, обустроены четыре маршрута Большой Байкальской тропы;
Инниский сад камней - на ровной площади в 10 км2 повсюду из-под земли возвышаются крупные глыбы гранита некоторые размером до 4 метров в диаметре;
Бухта Змеиная (Змеёвая) в Чивыркуйском заливе;
 Спасо-Преображенская церковь в Баргузине (1834 г.)
 Христорождественская церковь в Читкане (1829 — 1839 г.)
 Баргузинский (Курумканский) дацан;
 Ушканьи острова;
 Полуостров Святой Нос — одно из святых мест Прибайкалья;
 Баргузинская долина;
 Сакральное место Бухэ-Шулун;
 Подлеморье;
 Остатки баргутской оросительной системы;
 Бальнеологические месторождения Баргузинской долины.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сервер органов государственной власти Республики Бурятия. Баргузинский муниципальный район
 Культурная карта Бурятии — Баргузинский район